

Transporte
 Movimento Passe Livre — movimento social brasileiro
 Passe livre e meio-passe — gratuidade e semigratuidade na tarifa do transporte coletivo do Brasil

Esporte
 Lei do passe livre — norma jurídica brasileira (Lei Pelé)

Filmes
 Passe Livre (documentário) — filme brasileiro sobre futebol
 Hall Pass — filme estado-unidense de 2011 dos irmãos Farrelly, cujo título no Brasil é Passe Livre

Desambiguações de cinema